Prova (programmeertaal), een open-source programmeertaal
Prova (Mêda), een plaats in de Portugese gemeente Mêda